«Паулиста» () — бразильский футбольный клуб из города Жундиаи, штат Сан-Паулу. Наиболее известен благодаря победе в Кубке Бразилии в 2005 году и, соответственно, участию в Кубке Либертадорес в следующем сезоне.

История 
Клуб был основан в 1909 году на базе другого клуба «Jundiahy» (в русскоязычном варианте название останется неизменным — «Жундиаи»). В 1990—2000-е клуб несколько раз менял своё название. В 2002 году команда называлась просто «Жундиаи». С 2003 носит своё современное название, означающее принадлежность к штату Сан-Паулу.

По итогам чемпионата Паулисты A3 команда заняла 17-е место и вылетела из системы профессиональных лиг чемпионата штата Сан-Паулу. В 2020 году вернулась в Лигу Паулисту A3.

Кубок Бразилии 2005 
В розыгрыше Кубка Бразилии 2005 года Паулиста провела 12 матчей, одержала 5 побед, 4 раза сыграла вничью и проиграла в 3 матчах. Дважды команда выигрывала противостояние в сериях пенальти. В таблице показан турнирный путь «Паулисты». Первой указана команда, начинавшая противостояние у себя дома.

|}

Достижения 
 Чемпион Кубка Бразилии (1): 2005
 Чемпион Бразилии в Серии C (1): 2001

Кумиры 

  Биро-Биро
  Вагнер Мансини
  Валтер Казагранде
  Виктор
  Глайдсон
  Жерсон
  Жиба
  Кристиан
  Моссоро
  Нене
  Нето
  Мирандинья
  Марсио Сантос
  Ревер
  Тониньо Серезо
  Фабио Видал
  Фабио Гомес
  Эли Сабия

Известные тренеры 
 1978  Пепе
  Сержио Лопес
 2002  Зе Теодоро
 2003—2004  Дзетти
 2010, 2011  Вагнер Лопес
 2012  Сержио Барези

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Неофициальный сайт 
 Кубок Бразилии 2005, результаты всех матчей с календарём.

Футбольные клубы Сан-Паулу